Osoby o tym nazwisku:
 Galaktion Tabidze – gruziński poeta
 Tycjan Tabidze – gruziński poeta